L'ordonnance pour l'élimination des Juifs de la vie économique de l'Allemagne (all. Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben) fut un décret rédigé par Hermann Göring alors ministre de l'économie et qui entra en vigueur le . 

Par ce décret les Juifs ont été interdits d'exploiter des points de vente au détail et sont exclus de la gestion indépendante d'une entreprise artisanale. En outre, les Juifs n'étaient plus autorisés à travailler en tant que gérants ou associés majoritaires de sociétés et pouvaient être licenciés en tant que cadres sans indemnité de départ.

Ce décret fut publié immédiatement après la nuit de Cristal du  et devait entériner légalement l'exclusion des Juifs de la vie économique allemande. Il servira par ailleurs de base légale au processus d'aryanisation des biens appartenant à des Juifs.

Contenu 
En , à la suite du congrès de Nuremberg, les lois « sur la citoyenneté du Reich » et « sur la protection du sang et de l'honneur allemands » () excluent les Juifs du statut de Staatsbürger (citoyen) pour en faire des Staatsangehörige (ressortissants). Les commerces juifs sont progressivement fermés, mais le  Schacht, qui se montre soucieux de ne pas désorganiser l’économie du Reich, laisse subsister quelques entreprises. Fin 1937, on compte encore  en activité, en particulier dans les grandes villes comme Berlin, Francfort, Breslau, où l'entraide et la résistance juive s'organisent. C'est à partir de 1938, avec la mise en place de l'économie de guerre, que Goering prend les mesures tendant à écarter de manière radicale les Juifs de l'économie. En , le Décret sur l'enregistrement des biens des Juifs (Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden) oblige les Juifs à faire une déclaration détaillée de leurs avoirs au-dessus de  ; en juillet, les dernières professions commerciales et libérales leur sont fermées.

Par ce décret l'ensemble des entreprises détenues en partie ou en main unique par des Juifs devaient être cédées à des investisseurs allemands. Étaient reconnus comme juifs l'ensemble des personnes définies comme telles aux termes de la loi sur la citoyenneté allemande du .

Des registres devant recenser l'ensemble des entreprises concernées devaient être élaborées par le ministère de l'économie du Reich qui disposait de l'ensemble des pouvoirs exécutoires pour procéder à leur vente forcée.

Abrogation 
L'ordonnance du  fut par la suite remaniée puis incluse dans le décret du  qui conduit de facto à l'expropriation des Juifs de tous leurs biens immobiliers et mobiliers excédant . 

Elle sera finalement abrogée par la loi n° 1 du Conseil de contrôle allié portant abrogation du droit nazi le .

Références 

Loi du Troisième Reich
Économie du Troisième Reich
Novembre 1938
1938 en Allemagne